Löwinger (auch Loewinger) ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Löwinger, österreichischer Fußballspieler 

 Gretl Löwinger (1919–1973), österreichische Volksschauspielerin
 Guggi Löwinger (1939–2018), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Liesl Löwinger (1918–1980), österreichische Volksschauspielerin und Komödiantin

 Paul Löwinger (1904–1988), österreichischer  Volksschauspieler
 Paul Löwinger junior (1949–2009), österreichischer Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter
 Sepp Löwinger (1900–1990), österreichischer Volksschauspieler und Komödiant
 Sissy Löwinger (1940–2011), österreichische Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin
 Wilhelm Löwinger (1916–2013), österreichischer Eisschnellläufer

Löwinger bezeichnet:

 Löwinger-Bühne, Theaterbühne in Wien